Il singolare del torneo di tennis Maybelline Classic 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Andrea Jaeger 4–6, 6–3, 6–0.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Andrea Jaeger (finale)
 Sylvia Hanika (semifinali)
 Pam Shriver (semifinali)

 Wendy Turnbull (primo turno)
 Virginia Ruzici (primo turno)
 Bettina Bunge (primo turno)
 Sue Barker (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1981